Christian Ritter (Berlin-Steglitz, 1984. augusztus 9. –) német labdarúgó-középpályás.

További információk 
Christian Ritter adatlapja a transfermarkt.de oldalon 

1984-ben született személyek
Német labdarúgók
A VfL Wolfsburg labdarúgói
A VfL Wolfsburg II labdarúgói
A Tennis Borussia Berlin labdarúgói
A Sportfreunde Lotte labdarúgói
A Berliner FC Dynamo labdarúgói
Labdarúgó-középpályások
Élő személyek